Spojení písmen L a U může mít různé významy:

LU 
 LU – kód ISO 3166-2 pro Lucembursko
 AL-LU – kód ISO 3166-2 pro okres Lushnjë
 CH-LU – kód ISO 3166-2 pro kanton Lucern
 bývalá SPZ malých motocyklů okresu Lučenec
 LU (značka) – značka cukrovinek
 LU (akronym) – Love You, užívaný akronym
 LU (skupina) – příborská hudební skupina

Lu 
 lutecium (z latinského Lutetium) – chemický prvek
 Lu (příjmení) – čínské příjmení
 Hrabství Louth (irsky Contae Lú)
 Lu (Itálie) – obec v Itálii, v oblasti Piemont

lu 
 lubština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.lu 
 .lu – internetová doména nejvyššího řádu pro Lucembursko

Externí odkazy